Устименко — украинская фамилия.

Известные носители:
 
 Устименко, Борислав Петрович (род. 1928) — казахстанский учёный, академик.
 Устименко, Григорий Акимович (1924—1990) — советский партийный деятель, председатель Полтавского облисполкома.
 Устименко, Данил Вячеславович (род. 2000) — казахстанский футболист.
 Устименко, Денис Олегович (род. 1999) — украинский футболист.
 Устименко, Евгения Егоровна (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.
 Тарасова (Устименко), Марина Владимировна (род. 1961) — советская и российская актриса, режиссёр.
 Устименко, Степан Яковлевич (1917—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Устименко, Юрий Гаврилович (1944—2014) — советский и российский военный деятель; вице-адмирал и доктор военных наук.

Двойная фамилия:
 Устименко-Вейнштейн, Денис Александрович (род. 1985) — украинский русскоязычный хип-хоп певец, известный как Джиган.

См. также 
 Устименки
 Устинов